Calaminois est
 Calaminois, le nom des habitants d'une localité belge, La Calamine,
 Calaminois, la graphie erronée, tout comme sa variante Calaminoy (à la suite des récits et commentaires publiés relatifs aux déplacements du roi Louis XIV), de Camps-en-Amiénois, commune de la Somme.

Notes, sources et références